Auguste Dumont (1801-1884), sculpteur français ;
 Auguste Dumont (1815-1886), journaliste et éditeur français ;
 Auguste Dumont de Chassart (1859-1921), homme politique belge.